

Гейвард — місто, штат Каліфорнія
 Гейвард — місто, штат Міннесота
 Гейвард — місто, штат Вісконсин
 Гейвард — місто, штат Вісконсин
 Гейвард — переписна місцевість, штат Міссурі